Urberg steht für:

 Urberg, Ortsteil der Gemeinde Dachsberg, Baden-Württemberg
 Urberg (Berg), Berg bei Bad Iburg, Niedersachsen
 Urberg (Adelsgeschlecht), süddeutsches Adelsgeschlecht aus Urberg, Gemeinde Dachsberg, Südschwarzwald